Carabajal (una manera de escribir el apellido Carvajal) puede referirse a:
 Luis de Carabajal (página de desambiguación).
 Francisca de Carabajal (1540-1596), dama judía española.
 Los Carabajal, conjunto argentino de música folclórica, de la familia Carabajal.
 Peteco Carabajal (1956-), músico folclórico argentino, exmiembro de Los Carabajal.